Ел Кончал има више значења:

 Ел Кончал, Лас Кончас (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кончал (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кончал (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кончал (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику